Ciliospora är ett släkte av svampar. Ciliospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ciliospora